1967 Голяма награда на Монако е 14-о за Голямата награда на Монако и втори кръг от сезон 1967 във Формула 1, провежда се на 7 май 1967 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Монако